Северо-западный поход — термин, который может означать:

 Северо-западный поход китайских коммунистов в 1934—1936 гг.
 Северо-западный поход — один из эпизодов Гражданской войны в Нигерии